James Stewart Jr est un officier général de l’armée de l'Union, durant la guerre de Sécession
 James Stewart Jr est un pilote de motocross américain.